Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 13 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Schett, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pavlina Nola et Elena Wagner.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1998
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 1998